Џемаил Максут (Скопље, 8. мај 1933 — Скопље, 31. децембар 2001) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1962. || Обрачун  || /
|-
| 1966. || До победе и даље  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Александра ТВ филм || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Јад  || /
|-
| 1976. || Најдужи пут  || Јоргос
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Јоргос
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ  || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1981. || Бановић Страхиња  || /
|-
| 1982. || Вариола вера  || Халил Реџепи
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Чауш Ефенди
|-
| 1983. || Задах тела  || Странац са чанчетом у возу
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Али Саит Ефенди
|-
| 1984. || -{Mеmеd My Hawk}-  || Јусуф
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || Демир / Мечкарот
|-
| 1985. || Од жад грб ТВ филм || Џем Хас
|-
| 1985. || Јазол  || /
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Дервишот
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Писарот кај цар Симеон
|-
| 1987. || За трошка срека ТВ филм || /
|-
| 1987. || Хај-Фај  || /
|-
| 1988. || -{Lulеpјеshkat е dashurisë}- ТВ филм || /
|-
| 1989. || Сабирни центар  || Човек у чамцу
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1987 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Зеко
|-
| 1991. || Елелига пепелига ТВ серија || /
|-
| 1988 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1986 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Заминување од Пасквелија ТВ филм || Попот
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Турчинот со нож
|-
| 1993. || Македонска сага  || /
|-
| 1993. || Крик на немиот индијанец ТВ филм || /
|-
| 1994. || Пре кише  || Кузман
|-
| 1995. || Ангели на отпад  || Клошар
|-
| 1997. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1997. || Џипси меџик || Суат
|-
| 1997. || Преку езерото  || Сељак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2001. || Во светот на бајките 2 ТВ серија || /
|-
| 2001. || Прашина  || Комиташ
|-
| 2002. || ТТ Синдром  || Мерлин
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 2001.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци